Маханов:

 Маханов, Кадырбек (1972—2008) — работник коллективного хозяйства.
 Маханов, Иван Абрамович (1901—1980) — советский конструктор артиллерийского вооружения.